Акрополь:

 Акрополь — возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города.
 Акрополь — греческая ежедневная газета, печатается в Афинах.
 Акрополь — район в центре Афин.
 Акрополь — акрополь в Афинах.

См. также 
 Новый Акрополь